Amédée Baumgartner (1875-1973), chirurgien français ;
 Brian Baumgartner (né en 1972), acteur américain ;
 Bruce Baumgartner (né en 1960), lutteur américain spécialiste de la catégorie 130 kg ;
 Carina Baumgärtner (née en 1990), gymnaste trampoliniste allemande ;
 Christoph Baumgartner (né en 1999), footballeur autrichien ;
 Emmanuèle Baumgartner (1940-2005), philologue et médiéviste française, spécialiste de la littérature médiévale ;
 Felix Baumgartner (né en 1969), parachutiste et base jumper autrichien ;
 Georges Baumgartner ' (né en 1952), journaliste suisse ;
 Gregor Baumgartner (né en 1979), joueur de hockey sur glace autrichien ;
 Hans Baumgartner (né en 1949), athlète ouest-allemand, spécialiste du saut en longueur ;
 Hubert Baumgartner (né en 1955), footballeur et un entraîneur autrichien ;
 James Baumgartner (1943-2011), mathématicien américain ;
 Jean-Paul Baumgartner (1932–2012), compositeur français ;
 Johann Wolfgang Baumgartner (début du XVIIIe siècle-1761), peintre et graveur à l'eau-forte austro-allemand ;
 Johanna Baumgartner (1960-), coureuse de fond allemande ;
 Julien Baumgartner (1976-), acteur français ;
 Karl Baumgartner (1949-2014), producteur de cinéma italo-allemand ;
 Ken Baumgartner (né en 1966), joueur suisso-canadien de hockey sur glace ;
 Klaus Baumgartner (1937-2015), personnalité politique suisse ;
 Ludwig Baumgartner (1909-1953), soldat SS au camp d'Auschwitz ;
 Marc Baumgartner (1971-), joueur de handball suisse :
 Michèle Baumgartner (1953-1985), actrice française ;
 Nick Baumgartner (né en 1981), snowboardeur américain ; 
 Nolan Baumgartner (né en 1976), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Paul Baumgartner (1903–1976), pianiste suisse :
 Peter Baumgartner (1939--), directeur de la photographie suisse ;
 Rudolf Baumgartner (1917-2002), chef d'orchestre et violoniste suisse ;
 Thomas Baumgartner (né en 1978), journaliste et producteur d'émissions de radio français ;
 Walter Baumgartner (1904-1997), compositeur et musicien de jazz suisse ;
 Wilfrid Baumgartner (1902-1978), homme politique et haut fonctionnaire français ;
 Zsolt Baumgartner (né en 1981), pilote de Formule 1 hongrois.